Biersted (plaats), plaats in Denemarken
 Biersted (parochie), parochie in Denemarken